Das Wort Maurepas bezeichnet

 einen französischen Staatsmann, siehe Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas
 eine Gemeinde im französischen Département Yvelines, siehe Maurepas (Yvelines)
 einen Kanton in diesem Département, siehe Kanton Maurepas
 eine Gemeinde im französischen Département Somme, siehe Maurepas (Somme)
 einen französischen Fluss, Nebenfluss des Fusain, siehe Maurepas (Fusain)
 eine Stadt in Louisiana, siehe Maurepas (Louisiana)
 ein ehemaliges französisches Fort in Louisiana, s. Fort Maurepas
 einen See in Louisiana, s. Lake Maurepas